Bredholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bredholmen, Borgå, Nyland, 
 Bredholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Bredholm
Bredeholm
Brudholmen

Robotskapade Finlandförgreningar